Der Okal Cup 2001 war ein Tennisturnier, das vom 5. bis 11. November 2001 in Eckental stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2001 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 107 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 104 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 106 kB)

ATP Challenger Series 2001
Tennisturnier in Eckental